

Patronyme 

 Georges Legrain (1865-1917), égyptologue français ;
 Jean-Baptiste Legrain (1505-1642), historien français ;
 Marcel Legrain (1890-1915), joueur français de rugby à XV ;
 Olivier Legrain (1952), personnalité française du monde de l'industrie chimique et des matériaux ;
 Paul Maurice Legrain (1860-1939), médecin français ;
 Pierre-Émile Legrain (1889-1929), relieur et ébéniste français ;
 Pierre Legrain (1920-2005), athlète français spécialiste du lancer de marteau ;
 Rachel Legrain-Trapani (1988), Miss France 2007 ;
 Sarah Legrain (1985), femme politique française ;
 Thomas Legrain (1981), dessinateur belge ;
 Victorine Legrain (v. 1833 - ap. 1877), danseuse française.